Sainte-Chapelle steht für Kirchengebäude in Frankreich:
 Sainte-Chapelle (Paris), Sainte-Chapelle du Palais
 Sainte-Chapelle (Bourges)
 Sainte-Chapelle (Champigny-sur-Veude)
 Sainte-Chapelle (Dijon)
 Sainte-Chapelle (Riom) 
 Sainte-Chapelle (Vincennes)
 Sainte-Chapelle (Chambéry)

Siehe auch:
 Heilige Kapelle